Joram (król Izraela) – panował w latach ok. 852-841 p.n.e.
 Joram (król Judy) – panował w latach ok. 848-841 p.n.e.
 Joram Aridor
 Joram Las